Биса (Bisa, Bissa) — язык группы манде, на котором говорит народ биса в городах Гаранго, Гомбусугу, Забре, Тенкодого провинций Бульгу и Зундвеого в Южном и Центральном Буркина-Фасо, на северо-востоке Гана, в префектуре Тоне Области Саванн (дальняя северо-западная часть, граница с Буркина-Фасо) в Того. У биса есть диалекты: барка, лебир, лере. Биса отличается от языка буса, распространённого в РМУ Багудо штата Кебби, в РМУ Боргу штата Нигер и в РМУ Барутен штата Квара в Нигерии и в департаменте Алибори и в департаменте Боргу в Бенини.
Некоторые биса живут в Кот-д'Ивуари.

Письменность 
Для письма биса используется латинский алфавит. В Буркина-Фасо для биса используется алфавит, утверждённый Национальной комиссией по языку буркинабе.

Некоторые фразы 
 Domireh ki — Доброе утро! (утреннее приветствие)
 Sundareh ki — Добрый день! (дневное приветствие)
 Gunfareh ki — Добрый вечер! и Доброй ночи! (вечернее и ночное приветствия)
 Barka — Спасибо.
 An barka boi — Не за что.
 Moi wam — Я тебя люблю.

Примечания

Ссылки 

 Биса  на Ethnologue

Языки Буркина-Фасо
Языки Ганы
Языки Того
Языки манде
Нигеро-конголезские языки